Maria av Portugal kan syfta på bland andra:
 Maria av Portugal (1313–1357), genom giftermål drottning av Kastilien
 Maria av Portugal (1521–1577), hertiginna av Viseu
 Maria av Portugal (1527–1545), genom giftermål drottning av Spanien
 Maria I av Portugal (1734–1816), drottning av Portugal
 Maria II av Portugal (1819–1853), drottning av Portugal